Анна Блінкова і Ралука Олару були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Марія Хосе Мартінес Санчес і Сара Соррібес Тормо виграли титул, у фіналі перемігши пару Георгіна Гарсія Перес і Оксана Калашникова з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2019, парний розряд
2019 у марокканському спорті